Miejscowości w Polsce:
 Błogie Rządowe
 Błogie Szlacheckie